Steinbrecher ist:
 die Berufsbezeichnung einer Person, die im Steinbruch arbeitet
 eine Maschine zum Zerkleinern von Gestein, siehe Brecher (Zerkleinerungsmaschine)
 eine alte Maßeinheit, siehe Steinbrecher Fuss

Steinbrecher ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Steinbrecher (1910–1982), österreichischer Komponist
 Carolina Steinbrecher (* 1987), österreichische Kamerafrau
 Erich Steinbrecher (1882–nach 1931), deutscher Politiker
 Erik Steinbrecher (* 1963), Schweizer Künstler
 Georg Steinbrecher (1878–1939), deutscher Politiker (SPD), MdL Preußen
 Gottfried Steinbrecher (1662–1732), deutscher Schulrektor und Philologe
 Gustav Steinbrecher (1876–1940), deutscher SPD-Politiker, braunschweigischer Landesminister
 Hans Steinbrecher (* 1917), deutscher Politiker (KPD, SED), MdL
 Joachim Steinbrecher (1523–1598), Lehnsekretär der Mark Brandenburg
 Jon Steinbrecher, US-amerikanischer Sportfunktionär
 Kurt Steinbrecher (* 1921), hessischer Landtagsabgeordneter
 Marianne Steinbrecher (* 1983), brasilianische Volleyballspielerin
 Michael Steinbrecher (* 1965), deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Professor für Journalistik
 Michael Steinbrecher (Architekt) (1887–1976), deutscher Architekt
 Thea Steinbrecher (1884–?), deutsche Schauspielerin
 Tom Steinbrecher (* 1980), deutscher Musiker, Autor und Sprecher
 Yvonne Steinbrecher (* 1971), deutsche Tischtennis- und Tennisspielerin

Siehe auch:
 Steinbrech